Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Old Town – miejscowość w dystrykcie Eastbourne, w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Old Town – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Old Town – miejscowość w dystrykcie Eden, w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Old Town – miejscowość w dystrykcie Hastings, w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Old Town – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Old Town – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Old Town – miejscowość w dystrykcie Rother, w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Old Town – miejscowość w dystrykcie South Lakeland, w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Old Town – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Old Town – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Old Town – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot

Dzielnice w USA:
 Old Town – dzielnica na wyspie Staten Island
 Old Town – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern w Kalifornii

Irlandia:
 Old Town – wieś w hrabstwie Roscommon